Aithiops () ist
 Aithiops aus Ptolemais, ein kyrenaischer Philosoph

in der griechischen Mythologie:
 Aithiops (Beiname), ein Beiname des Zeus
 Aithiops (Sohn des Hephaistos), Namensgeber der Aithiopier
 Aithiops (Pferd), ein Sonnenross des Helios